Weik ist der Familienname folgender Personen:

 Diether Weik (1934–2002), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Eric Weik (* 1970), deutscher Manager und Bürgermeister von Wermelskirchen
 Jonas Weik (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Lynn Weik (* 1967), US-amerikanische Geherin
 Matthias Weik (* 1976), deutscher Unternehmensberater und Autor

Siehe auch:
 Weick
 Weig